Het synchroonspringen vanaf de 10 meter toren voor gemengde duo's tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2022 vond plaats op 1 juli 2022 in de Donau-arena in Boedapest.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Gemengd 10 synchroon